Блик — элемент светоте́ни — световое пятно на ярко освещённой выпуклой или плоской глянцевой поверхности. Возникает вследствие зеркального или зеркально-диффузного отражения яркого источника света на предмете.

Фамилия 
 Блик, Вильгельм — немецкий лингвист, специалист по африканским языкам.
 Блик, Даниэль де (ок. 1610—1673) — голландский художник, график, архитектор и миниатюрист.
 Блик, Доротея (1873—1948) — немецкая лингвистка.
 Блик, Де Антуан (1786—1859) — французский историк-районист, заслуженный ученый Франции.
 Блик, Дэвид Брюс (David B. Bleak) (1932—2006) — солдат армии США, герой Корейской войны
 Блик, Рене (1910—1945) — бельгийский поэт, антифашист.
 Блик, Фридрих — немецкий теолог. Отец Вильгельма Блика.

Другое 
 «БЛиК» — российский мини-футбольный клуб из Нефтеюганска.
 Blyk — виртуальный оператор сотовой связи в Великобритании.
 Блик — оптический приставной дальномер производства СССР для шкальных фотоаппаратов.